

Diepswal, hameau de la commune de Westerkwartier, en Groningue
 Diepswal, hameau de la commune de Westerkwartier, en Groningue